Кызыласкер () — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Кызыласкерского сельского округа. Код КАТО — 595241100.

География 
Находится в 90 километрах от районного центра. Село расположено около озере Суатколь.

Население 
В 1999 году население села составляло 560 человек (295 мужчин и 265 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 481 человек (240 мужчин и 241 женщина).

История 
Начало населенному пункту положило создание в 1930 г. зерносовхоза Кызыласкерский

Примечания 

Населённые пункты Мамлютского района